Зинаи́да Ильина́:
 Ильина, Зинаида Даниловна (1936—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Ильина, Зинаида Макаровна (1937—2014) — советский и белорусский учёный в области экономики и управления агропромышленного комплекса.